Slovenska ljudska stranka – partito politico sloveno
 Softlanding Linux System – una delle distribuzioni del sistema operativo Linux
 Sodio lauril solfato – tensioattivo
 Space Launch System – vettore spaziale successore dello Space Shuttle
 Synchrotron Light Source  – sincrotrone dedicato alla produzione della radiazione di sincrotrone
 Speech Level Singing – tecnica vocale americana, fondata da Seth Riggs
Mercedes-Benz SLS AMG – automobile coupé ad alte prestazioni
Selective Laser Sintering – tecnologia di Stampa 3D